Take That & Party — дебютный студийный альбом британской группы Take That. Альбом был выпущен 17 августа 1992 года RCA Records. В Великобритании он достиг второго места в чартах и продержался в списке 75 лучших альбомов 73 недели (один год пять месяцев одну неделю). В Великобритании альбом был дважды номинирован как платиновый.

Список композиций

Участники записи 
 Gary Barlow – вокал, автор песен
 Robbie Williams – вокал
 Jason Orange – вокал
 Mark Owen – вокал
 Howard Donald – вокал
 Duncan Bridgeman – продюсер
 Tobin Sellars – инженер
 Nigel Stock – аранжировка
 Pete Hammond – DJ
 Ian Levine – сопродюсер
 Billy Griffin – сопродюсер

Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы Take That